Джо Моррис:  (1913—1996) — канадский общественный деятель, председатель Канадского трудового конгресса (1974—1978), председатель секретариата Международной организации труда (1977—1978).
  (род. 1955) — американский джазовый гитарист.
  (род. 1960) — игрок в американский футбол.
  (1795—1854) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Огайо (1843—1847).
 Моррис, Джозеф (1824—1862) — лидер секты Движения святых последних дней Церковь Перворождённого («Морриситы»).
  — американский яхтсмен.
  (1879—1937) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Кентукки (1923—1925).